Zijdevlinder, insect
Zijderups (boek), detectiveroman van Robert Galbraith uit 2014